Сан Педро има више значења:
 Сан Педро
 Сан Педро (Нови Мексико)
 Сан Педро (Тексас)